Fantastic Voyage pode se referir a:

 Fantastic Voyage - livro do escritor americano Isaac Asimov baseado no filme de 1966
 Fantastic Voyage (filme) - filme de ficção científica de 1966, estrelando Stephen Boyd e Raquel Welch
 Fantastic Voyage (série animada) - série de desenho animado surgida a partir do filme
 Fantastic Voyage (jogo) - jogo eletrônico de 1982 para o Atari, criado pela Sirius Software
 Fantastic Voyage (David Bowie) - canção de 1979 de David Bowie, de seu álbum Lodger
 Fantastic Voyage (Lakeside) - canção da banda de R&B americana Lakeside
 Fantastic Voyage (Coolio) - canção de 1994 do rapper americano Coolio, do álbum It Takes a Thief, que sampleia a canção homônima da banda Lakeside
 Fantastic Voyage II: Destination Brain = um outro livro de Isaac Asimov

 Fantastic Voyage: The Greatest Hits - compilação de 2001 de canções do rapper Coolio
 Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever - livro de não-ficção lançado em 2004, dos escritores Ray Kurzweil e Terry Grossman
 "Fantastic Voyage" - canção composta pelo percussionista Edward Freytag
 Fantastic Voyage: The Evolution of Science Fiction - documentário de 2002 do History Channel

Desambiguação